Andrew Jones je lahko:
 Andrew Jones (nogometaš)
 Andrew Jones (kriketaš)
 Andrew Jones (politik)